Le Rapport mondial sur le bonheur (en anglais : ) est une mesure du bonheur publiée par le  des Nations unies  chaque année depuis 2012. Ce rapport est rédigé par , Richard Layard et Jeffrey Sachs.

Rapport de 2019 
Les données suivantes présentent les statistiques publiées par l'ONU en 2019. Elles concernent les données recueillies sur la période 2016 - 2018. Pour chaque pays est affiché, en plus du score de bonheur, une décomposition du score en d'autres indicateurs mesurés par le rapport : le PIB par habitant, le , l'espérance de vie en bonne santé, la liberté dans les choix de vie de l'individu, la générosité perçue, et le faible niveau de corruption perçue.

Rapport de 2018 

Les données suivantes présentent les statistiques publiées par l'ONU en 2018. Elles concernent les données recueilli sur la période 2015 - 2017.

Rapport de 2017 

Les données suivantes présentent les statistiques publiées par l'ONU en 2017. Elles concernent les données recueilli sur la période 2014 - 2016.

Rapports de 2012 à 2016

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Indice de développement humain
 Indicateur de pauvreté
 Qualité de vie
 Objectifs du millénaire pour le développement
 Pays moins avancé
 Happy planet index
 Bonheur national brut

Programme des Nations unies pour le développement
Socioéconomie
Pauvreté
Indicateur de développement
Attractivité